Пру́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прудная улица — улица в Кирове.
 Прудная улица — улица в Королёве.
 Прудная улица — улица в Липецке (Сырский).
 Прудная улица — улица в Москве (Малино).
 Прудная улица — улица в Уфе.